Olofsborg kan syfta på:

 Olofsborg – en medeltida borg i staden Nyslott i Finland
 Olsborg – en medeltida borg i Bohuslän, nu i ruiner
 Olofsborg, Vindelns kommun – en övergiven by i Vindelns kommun